De derde etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een bergrit en werd verreden op 20 augustus 2012 over een afstand van 153,0 km van Oion naar Arrate (Eibar).

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

03
Sport in Baskenland